Fernando Marín puede referirse a:

 Fernando Marín Abizanda, futbolista español.
 Fernando Marín, abad comendatario y secretario de Carlos V.
 Fernando Marín (n. 1940), actor y político español de Izquierda Unida.